Dit is een overzicht van de beste rijdsters, snelste tijden, (inter)nationale baanrecords en nationale records op de 5000 meter vrouwen.

Snelste vrouwen 5000 meter

Snelste vrouwen 5000 meter laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste vrouwen 5000 meter buitenbaan

Snelste vrouwen 5000 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 5000 meter

Snelste tijden 5000 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 5000 meter buitenbaan

Snelste tijden 5000 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Nationale records

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords 5000 meter vrouwen

5000 meter schaatsen
Schaatslijsten